Sissi è un diminutivo riferito a Elisabetta di Baviera (1837-1898), imperatrice d'Austria e moglie di Francesco Giuseppe I d'Austria.

Può riferirsi anche:
 alla trilogia di film austriaca con Romy Schneider e Karlheinz Böhm:
 La principessa Sissi –  del 1955
 Sissi, la giovane imperatrice – del 1956
 Sissi - Il destino di un'imperatrice – del 1957

 a altri film:
 Sissi a Ischia (Scampolo) – del 1958, in questo caso Sissi non è Elisabetta di Baviera
 Sissi, la favorita dello zar – del 1959, anche in questo caso Sissi non è Elisabetta di Baviera
 Sissi, l'imperatrice ribelle – del 2003
 
 Sissi – miniserie televisiva del 2009
 Sissi – serie televisiva del 2021
 La principessa Sissi – cartone animato del 1997
 Sissi, la giovane imperatrice – cartone animato del 2015.
 Sissi – calciatrice brasiliana.
 Sissi – Artista italiana

Forze armate 
 Sissi — fanteria leggera finlandese.